Ка́роль Радзиви́лл:* Кароль Станислав Радзивилл (1669—1719) — канцлер великий литовский.
 Кароль Станислав Радзивилл «Пане Коханку» (1734—1790) — воевода виленский.
 Кароль Николай Радзивилл (1886—1968) — 2-й ординат давидгродский.